Baldissero Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Baldissero d'Alba – comune italiano in provincia di Cuneo
Baldissero Torinese – comune italiano nella città metropolitana di Torino